Vergemeinschaftung steht für:
 in der Soziologie die Bildung einer Gemeinschaft
 in der Europäischen Union die Einführung der Gemeinschaftsmethode für einen bestimmten Politikbereich
 Enteignung, als Entzug von Privateigentum, um dieses einer Gemeinschaft zuzuführen

Siehe auch:
 Vergesellschaftung
 Kollektivierung